Vanda může znamenat:
 Vanda (opera) – opera Antonína Dvořáka
 Vanda (křestní jméno) – ženské jméno
 Vanda (rod rostlin) – rod rostlin z čeledi vstavačovitých
 Vanda (jezero) – jezero v Antarktidě
 Vanda (May) - novela Karla Maye
 Vanda (odrůda jablek) – česká odrůda jabloně
 Wanda (kněžna) – dcera Kraka, zakladatele Krakova

Externí odkazy